Фу́ртвенглер () — немецкая фамилия:
 Фуртвенглер, Адольф (1853—1907) — немецкий археолог и историк античного искусства.
 Фуртвенглер, Вильгельм (1886—1954) — немецкий дирижёр и композитор, сын Адольфа Фуртвенглера.
 Фуртвенглер, Вильгельм (1809—1875) — немецкий классический филолог, отец Адольфа Фуртвенглера.